Grand Prix Polski I na Żużlu 2014 – turniej rozegrany w Gorzowie Wielkopolskim
 Grand Prix Polski II na Żużlu 2014 – turniej rozegrany w Toruniu